Ouserhat est un nom masculin égyptien porté par :

 Ouserhat, scribe royal d'Amenhotep  qui a deux tombes : TT56 et KV45 ;
 Ouserhat, dit Néferhabef, premier prophète de Thoutmôsis  ; tombe TT51 ;
 Ouserhat, gardien du harem royal ; tombe TT47.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité